Bajazid (Bajazet) jelentései:
 Bajazid Bajazed, Bejazid, Bejázid, Bejázit: arab, perzsa, török fiúnév, jelentése: "odaadó szent, vagy "törvényes uralkodó.
 I. Bajazid oszmán szultán (uralk. 1389–1402)
 II. Bajazid oszmán szultán (uralk. 1481–1512)
 Bajazid oszmán herceg (1525–1561), I. Szulejmán szultán fia, II. Szelim öccse, lázadásért kivégezték 
 Bajazid oszmán herceg († 1635), IV. Murád szultán öccse, Racine drámájának tragikus főhőse. Bátyja, a szultán végeztette ki.
 Bajazid (Bajazet) : Racine drámája, 1652.
 Bajazid (Bajazet) : Vivaldi operája Racine drámája alapján, 1735. Il Tamerlano (Tamerlán) címmel is fut. 
 Bajazid bég (Beg Bajazid) : Ján Cikker operája Samo Chalupka nyomán, 1957 (magyarországi bemutató: 1963)

Jegyzetek